Kryl (f. Krylová), Kryll může znamenat:

 Antonín Kryl (* 1932), český architekt, ilustrátor knih o architektuře a výtvarném umění a příležitostný herec
 Bohumír Kryl (1875 Hořice – 1961 Chicago), český slavný kornetista; jeho tvorba byla jako první mezi krajany zaznamenána na hudební nosič, na fonografické válečky Eduarda Jedličky (29. března 1867 Střelice – 26. června 1944 Islip, New York, USA)
 Gabriela Kryl (* 1977), česká sklářská výtvarnice a malířka
 Karel Kryl – existuje více nositelů téhož jména a příjmení
 Pavel Kryl (* 1981 Praha), český herec

Kryll 
 Eva Kryll (* 1953 Hamburk), německá herečka a hlasová herečka

Související články 
 7226 Kryl, planetka v hlavním pásu asteroidů
 Krylov (f. Krylova)

Česká příjmení